Франкитти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Франкитти, Дарио (род. 1973) — британский автогонщик итальянского происхождения.
 Франкитти, Марино (род. 1978) — британский (шотландский) автогонщик, серебряный призёр Американской серии Ле-Ман в классе LMP2.